Namboku-lijn (Kitakyu), een metrolijn van Kitakyu
Namboku-lijn (Kobe), een spoorlijn van Kōbe kōsoku
Namboku-lijn (Sapporo), een metrolijn van de metro van Sapporo
Namboku-lijn (Sendai), een metrolijn van de metro van Sendai
Namboku-lijn (Tokyo), een metrolijn van de Tokyo Metro